– japoński skoczek narciarski, reprezentant Tokyo Biso Group Ski Team. Dwukrotny medalista zimowej uniwersjady.

Przebieg kariery 
Dwukrotnie wystąpił na uniwersjadzie. W 2005 indywidualnie był 25. i 29., a w drużynie zajął 6. miejsce. W 2007 na skoczni normalnej zdobył brązowy medal w drużynie, a indywidualnie był 6. Na skoczni dużej był drugi, przegrywając jedynie z Dienisem Korniłowem.

We wrześniu 2005 zadebiutował w FIS Cup, zajmując 6. miejsce w zawodach w Predazzo. W grudniu tego samego roku po raz pierwszy wystartował w Pucharze Kontynentalnym. Zajął 25. pozycję w konkursie w Rovaniemi. Najlepszym wynikiem Osanai w Pucharze Kontynentalnym jest drugie miejsce, które zajął podczas letniej części cyklu, w sierpniu 2007 w Lillehammer. W zimowej edycji najwyżej znalazł się w styczniu 2009 w Sapporo, zajmując 6. miejsce. Dwukrotnie stał na podium FIS Cup. W marcu 2008 był trzeci na Miyanomori w Sapporo, a rok później na tej samej skoczni zwyciężył.

W indywidualnym konkursie Pucharu Świata wystąpił raz. 31 stycznia 2009 zajął 37. miejsce w Sapporo.

Uniwersjada 
 Indywidualnie
 2005  Innsbruck/Seefeld – 25. miejsce (K-99), 29. miejsce (K-120)
 2007  Pragelato – 6. miejsce (K-95), srebrny medal (K-125)
  Drużynowo
 2005  Innsbruck/Seefeld – 6. miejsce
 2007  Pragelato – brązowy medal

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Lillehammer – 18 sierpnia 2007 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Sapporo – 1 marca 2008 (3. miejsce)
  Sapporo – 7 marca 2009 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1985
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007